I Want What I Want steht für:

 I Want What I Want (Roman), ein 1966 von Geoff Brown veröffentlichter Roman
 I Want What I Want (1972), britische Verfilmung von John Dexter (Regisseur) aus dem Jahr 1972